«Эрнест садится в тюрьму» (; другое название — «Эрнест идёт в тюрьму») — американский художественный фильм, комедия.

Сюжет 
Третий по счету фильм про Эрнеста П.Уоррелла многие критики считают наиболее удачной картиной киносериала. Другие ограничиваются оценкой «единственная удачная работа». Третьи к своим положительным отзывам добавляют: «Отношение к фильму зависит от вашего возраста и вашего Ай-Кью». Нелишне подметить, что каждая картина сериала входила в сотню ведущих коммерческих фильмов по результатам кинопроката за год. В этой серии Джим Варни играет двойную роль. Обычную — Эрнеста, который работает уборщиком в банке. И необычную — жуткого злодея, который наводит страх на всю тюрьму, в которой сидит. Разумеется, приходит день, когда уголовник выбирается из камеры, а бедный Эрнест оказывается за решеткой.

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Детективные фильмы США
Семейные фильмы США
Смертная казнь в фильмах
Фильмы на английском языке
Фильмы Джона Черри